Róka-lyuk néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Róka-lyuk, fonyi barlang.
 Róka-lyuk, miskolci barlang.
 Róka-lyuk, tihanyi barlangrom.
 Róka-lyuk, az Akasztó-hegyi-üreg másik neve.
 Róka-lyuk, a Bittva-völgyi-sziklahasadék másik neve.
 Róka-lyuk, a Cseszneki-barlang másik neve.
 Róka-lyuk, a Csiga-hegyi-borzlyuk másik neve.
 Róka-lyuk, a Haragistyai-rókalyuk másik neve.
 Róka-lyuk, a Hársfa-lyuk-barlang másik neve.
 Róka-lyuk, a Hódoséri-rókalyuk másik neve.
 Róka-lyuk, a Kevély-nyergi-rókalyuk másik neve.
 Róka-lyuk, a Nyársas-hegyi-barlang másik neve.
 Róka-lyuk, a Sárkánylyuk-barlang másik neve.
 Róka-lyuk, a Som-hegyi Róka-lyuk másik neve.

Hasonló nevűek:

 Rókalyuk, a Kevély-nyergi-rókalyuk másik neve.
 Rókalyuk, a Nyársas-hegyi-barlang másik neve.
 Rókalyuk, az Ördögárok 12. sz. barlang másik neve.
 Rókalyuk, a Pál-völgyi-barlangrendszer egyik barlangjának régi neve.
 Rókalyuk, a Rókalyuk-barlang másik neve.
 Rókalyuk, a Sárkánylyuk-barlang másik neve.
 Rókalyuk, a Som-hegyi Róka-lyuk másik neve.
 Rókalyuk, a Tárkányi-barlang másik neve.
 Rókalyuk, a Várbükki-barlang másik neve.